Degerträsk kan syfta på följande platser:

Finland 

 Degerträsk (sjö i Finland), Österbotten,

Sverige 

 Degerträsket (Överluleå socken, Norrbotten), sjö, Norrbottens län, 
 Degerträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö, Västerbottens län, 

 

Robotskapade Finlandförgreningar